The Raid est un film américain réalisé par George Marshall, sorti en 1917.
 The Raid est un film américain réalisé par Ernst Laemmle, sorti en 1925.
 The Raid, en français Le Raid, est un film américain réalisé par Hugo Fregonese, sorti en 1954.
 The Raid est un film hongkongais réalisé par Ching Siu-tung et Tsui Hark, sorti en 1991.
 The Raid (Serbuan maut ou The Raid: Redemption) est un film américano-indonésien réalisé par Gareth Evans, sorti en 2011.
 The Raid 2 est un film d'action et d'arts martiaux américano-indonésien écrit, réalisé et monté par Gareth Evans, sorti en 2014.

Voir aussi